Мисс мира 1961 () — 11-й ежегодный конкурс красоты, состоявшийся 9 ноября 1961 года в театре «Лицеум», Лондон, Великобритания. 37 участниц боролись за титул. Победила Розмари Франкленд, представлявшая Соединённое Королевство.

Результаты

Участницы

Вернувшиеся и дебютировавшие страны 
 Китай и Суринам участвовали в первый раз.
 Шри-Ланка последний раз участвовала в 1955 году.
 Новая Зеландия последний раз участвовала в 1956 году.
 Венесуэла последний раз участвовала в 1958 году.
 Австрия последний раз участвовала в 1959 году.

Участие в других конкурсах 
 Четыре участницы состязались также на конкурсе «Мисс Вселенная 1961»: Лейла Антаки (Ливан), Вики Шос (Люксембург), Розмари Франкленд (Соединённое Королевство) и Ритва Вечтер (Финляндия). Розмари Франкленд (представляла Уэльс) заняла второе место, остальные успеха не добились.
 Представительница Эквадора, Магдалена Варела, участвовала в конкурсе «Мисс интернешнл 1960», но не прошла в полуфинал.
 Также участвовавшие в конкурсе «Мисс интернешнл 1961» Жаклин Оруа (Бельгия) и Леона Мэйн (Новая Зеландия) не достигли высоких результатов, а Кармен Сервера (Испания) стала второй вице-мисс.
 Олив Уайт (Ирландия) прошла в полуфинал на конкурсе «Мисс интернешнл 1963».
 На конкурсе «Мисс Европа 1961» Кармен Сервера (Испания) стала третьей вице-мисс; Вики Шос (Люксембург) и Ритва Вечтер (Финляндия) не заняли призовых мест.
 На конкурсе «Мисс Европа 1962» Жаклин Оруа (Бельгия) и Франка Каттанео (Италия) высоких результатов не достигли.

См. также 
 Мисс Вселенная 1961
 Мисс интернешнл 1961

Примечания

Ссылки 
 
 

1961
События 9 ноября
Ноябрь 1961 года
1961 год в Лондоне